Jméno a příjmení Josef Bureš má více nositelů:

 Josef Bureš (1926–???) – český a čs. politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Josef Bureš (spisovatel) (1930–2004) – český spisovatel a politický vězeň
 Josef Bureš (malíř) (1889–1969) – český malíř - figuralista
 Josef Bureš (fotograf) (1845–1921) – český fotograf aktivní v Bulharsku